Melodije hrvatskog Jadrana (kratica: MHJ) naziv je hrvatskoga glazbenog festivala koji se održavao u Splitu od 1993. do 2002. godine i u to vrijeme je bio najznačajniji glazbeni festival u Hrvatskoj.
Festival je započeo 1993. godine na inicijativu Zdenka Runjića, nakon što je došlo do njegovog spora s čelnim ljudima Splitskog festivala.

Najznačajnije skladbe u povijesti festivala

Vanjske poveznice 
 Slobodna Dalmacija Goran Pelaić: 10 godina Melodije hrvatskog Jadrana (podlistak u 4 nastavka), 26. lipnja 2002., pristupljeno 3. listopada 2010.

 
Glazbeni festivali u Splitu